Genlis ist der Name

 der Gemeinde Genlis in der französischen Region Burgund

folgender Personen:
 Charles-Alexis de Brûlart de Genlis, marquis de Sillery (1737–1793), französischer Maréchal de camp siehe Charles-Alexis Brûlart de Sillery
 Félicité de Genlis (1746–1830), französische Hofdame und Schriftstellerin
 Pierre Brulart de Genlis († 1608), französischer Außenminister